Saint-Bernard steht für:
 Col du Grand Saint-Bernard, Alpenpass
 Col du Petit Saint-Bernard, Alpenpass

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Bernard (Ain), Département Ain
 Saint-Bernard (Côte-d’Or), Département Côte-d'Or
 Saint-Bernard (Moselle), Département Moselle
 Saint-Bernard (Haut-Rhin), Département Haut-Rhin
 Saint-Bernard (Isère), Département Isère

Gemeinden in Québec, Kanada:
 Saint-Bernard (Québec)
 Saint-Bernard-de-Lacolle
 Saint-Bernard-de-Michaudville